«D'elles» — двадцять другий студійний та тринадцятий франкомовний альбом канадської поп-співачки Селін Діон. Реліз відбувся 18 травня 2007 року.

Список композицій

Чарти 
Тижневі чарти

Сертифікація та продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Селін Діон

Альбоми Селін Діон
Альбоми Columbia Records
Франкомовні музичні альбоми